Die Liste der höchsten Wasserfälle enthält eine Auswahl der höchsten Wasserfälle der Erde.

Siehe auch 
 Liste von Wasserfällen der Erde

Weblinks 
 Liste der höchsten Wasserfälle (engl.)

Einzelnachweise 

 Hochste
Wasserfalle